Sandviken (Kramfors), een plaats in de Zweedse gemeente Kramfors
Sandviken (Sala), een plaats in de Zweedse gemeente Sala
Sandviken (Södermanland), een plaats in de Zweedse gemeente Södertälje
Sandviken (gemeente), een Zweedse gemeente in Gästrikland
Sandviken (stad), de hoofdstad van de Zweedse gemeente Sandviken